

Братіславське Предмостьє — правобережна частина Дунаю, котра по першій світовій війні перейшла до Чехословаччини.
 Іпельске Предмостьє — село в окрузі Вельки Кртіш Банськобистрицького краю.